Toto je seznam italských měst nad 100 000 obyvatel, řazený podle počtu obyvatel.

Externí odkazy 
 

 
Města
Itálie